Kusatsu (Gunma), un bourg japonais de la préfecture de Gunma
Kusatsu onsen, une station thermale
Kusatsu (Shiga), une ville japonaise de la préfecture de Shiga
Kusatsu-juku, station du Japon

Clyde Kusatsu (né en 1948), acteur américain